«Кра́сные брасле́ты» — название испанского драматического телесериала, а также некоторых его адаптаций:

 Красные браслеты (телесериал, Испания) — оригинальный телесериал
 Красные браслеты (телесериал, США) — американская адаптация
 Красные браслеты (телесериал, Россия—Украина) — российско-украинская адаптация